Бо́рхес () — фамилия. Известные носители:
 Борхес, Грасьела (род. 1941) — аргентинская киноактриса.
 Борхес, Карлос (1932—2014) — уругвайский футболист.
 Борхес, Ласаро (род. 1986) — кубинский легкоатлет, специализирующийся в прыжке с шестом.
 Борхес, Лукас (род. 1980) — аргентинский регбист.
 Борхес, Нора (1901—1998) — аргентинская художница, младшая сестра Хорхе Луиса Борхеса
 Борхес, Сельсо (род. 1988) — коста-риканский футболист.
 Борхес, Хорхе Луис (1899—1986) — аргентинский прозаик, поэт и публицист.
 Борхес, Хуан (род. 1966) — кубинский шахматист; гроссмейстер (2004).
 Борхес, Хулио (род. 1969) — венесуэльский политик.

См. также 
 Боржес